Antoninus ist:
 Antoninus (Vorname) ein Vorname, Variante von Antonius
 einige Heilige, siehe heiliger Antonius
 einige Kirchen der Heiligen, siehe Antoniuskirche

Römische Kaiser:
 Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, bekannt als Antoninus Pius (86–161)
 Marcus Aurelius Antoninus, bekannt als Mark Aurel (121–180)
 Lucius Aurelius Commodus Antoninus, bekannt als Commodus (161–192)
 Marcus Aurelius Severus Antoninus, genannt Caracalla (188–217)
 Marcus Aurelius Antoninus, genannt Elagabal (204–222)

Römischer Name:
 Antius Antoninus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Arrius Antoninus, römischer Konsul
 Galerius Antoninus, Sohn des Kaisers Antoninus Pius und Faustina I
 Gnaeus Arrius Antoninus, römischer Suffektkonsul 69 und wahrscheinlich 97
 Lucius Caesennius Antoninus, römischer Suffektkonsul 128

Siehe auch:
 Antonius
 Antonino
 Antonin